И́льмар Ла́аси, также И́лмар Ла́ази (, ) — эстонский советский архитектор.

Биография 
Окончил Таллинский технический колледж строительства и архитектуры.

Известные здания 

 кинотеатр «Сыпрус» на площади Карьяварава (современный адрес — улица Вана-Пости, 8, окончен постройкой в 1955 году, в соавторстве);
 жилой дом по улице Нигулисте, д. 2 (1949—1953);
 кинотеатр «Космос» (Пярнуское шоссе, д. 45, в соавт. Удо Иваск, 1964);
 Городская администрация Синди.

Был генеральным директором проекта первой таллинской высотки — отеля «Виру» в Таллине (на стадии разработки).

Примечания

Ссылки 

Ilmar Laasi

Архитекторы Эстонии